

Стрілецька — присілок, Кромський район, Орловська область
 Стрілецька — присілок, Ядринський район, Чувашія
 Стрєлецька — присілок, Вельський район, Архангельська область

Дивись також 
 Стрілецьке